Старинг может означать:
Фамилия
 Винанд Старинг, Антони Кристиан (1767—1840) — нидерландский писатель и поэт.
 Старинг, Каспер (род. 2001) — нидерландский футболист.
Топоним
 Старинг — бухта на юго-востоке острова Сулавеси в Индонезии.

Музыка
 «Staring Down the Brilliant Dream» — двухдисковый сборник с записями концертных выступлений группы Indigo Girls.
 «Staring at the Cellophane» — музыкальный альбом Jandekа 1982 года.